Příjmení Buček nosí více významných osobností:

 Antonín Buček – více různých osob
 Eliška Bučková (* 1989) – česká modelka, vítězka soutěže Česká Miss 2008
 Josef Ignác Buček (1741–1821) – rakousko-český osvícenský právník
 Ladislav Buček (1890–1969) – dirigent a vedoucí Pěveckého sdružení Kopřivnice

Podobné příjmení 
 Buczek